André van Duin (1947), Nederlands komiek
 Marco van Duin (1987), Nederlands voetballer